Gellenbeck steht für

 einen Gemeindeteil von Hagen am Teutoburger Wald

Gellenbeck ist der Familienname folgender Personen:
 
 Benno Gellenbeck (1910–1974), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Konny Gellenbeck (Kornelia Gellenbeck; * 1955), deutsche Publizistin